Poirot ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Poirot-Delpech (1929–2006), französischer Schriftsteller und Journalist
 Catherine Poirot (* 1963), französische Schwimmerin 
 Christian Poirot (1930–1979), französischer Autorennfahrer
 Gilbert Poirot (1944–2012), französischer Skispringer
 Jean-Marie Poirot (1945–2015), französischer Skispringer
 Jefferson Poirot (* 1992), französischer Rugby-Union-Spieler

Sonstiges:
 Hercule Poirot, Romanfigur der britischen Schriftstellerin Agatha Christie
 siehe auch Agatha Christie’s Poirot, britische Krimiserie (1989–2013)

en:Poirot